Соревнования по лыжным гонкам в гонке на 10 км свободным стилем среди женщин на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 15 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». В гонке приняли участие 90 лыжниц из 44 стран. Старт гонки был дан 15:30 по местному времени (UTC+9).

Действующей олимпийской чемпионкой в гонке на 10 км свободным стилем была шведка Шарлотт Калла, на этот раз выигравшая серебро. Для лыжницы эта олимпийская награда стала седьмой в карьере. Олимпийская чемпионка Сочи 2014 в аналогичной дисциплине классическим стилем польская лыжница Юстина Ковальчик в гонке участия не принимала.

Победительницей гонки стала норвежка Рагниль Хага, для которой эти Олимпийские игры стали первыми в карьере. До этого на её счету была лишь одна победа в Кубке мира сезона 2017/2018. Остальные места на пьедестале почёта заняли те же лыжницы, что первенствовали в скиатлоне несколькими днями ранее, причем финишировали спортсменки в той же последовательности.

Для финской лыжницы Кристы Пярмякоски, занявшей третье место, эта бронза стала второй на Олимпийских играх в Пхенчхане, а норвежка Марит Бьёрген, показавшая с Пярмякоски абсолютно идентичное время, выиграла свою 12-ю олимпийскую награду. В последней олимпийской гонке на 10 км свободным стилем, прошедшей в Ванкувере, Бьёрген также завоевала бронзу.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Лыжные гонки на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)